IST est un sigle qui peut désigner :

 
 Idéal Sports Tighennif, un club de football algérien ;

 Indian Standard Time, le fuseau horaire standard observé en Inde et au Sri Lanka ;
 , le fuseau horaire standard en Iran ;
 , le fuseau horaire standard en Irlande ;

éducation
 Institut des sciences du travail, de l'université Lille II ;
 Institut supérieur de technologie, une école d'ingénieurs par alternance ;
 Instituto Superior Técnico, une grande école d'ingénieurs portugaise ;
Institut Supérieur de Technologie (IST), une grande école d'ingénieurs au Luxembourg.

autres
 infection sexuellement transmissible ;
 idéalisation, standardisation, transfert, les trois axiomes de l'analyse non standard d'Edward Nelson ;
 International Socialist Tendency (en français, Tendance socialiste internationale), une organisation internationale regroupant des partis trotskistes liés au SWP britannique ;
 Institut supérieur du travail, un organisme d'étude sur les syndicats ;
 Icelandic Standards, l'organisme de normalisation ou de standardisation islandais ;
 information scientifique et technique 
 indice de similarité avec la Terre 

IST est un code qui peut signifier :
 .

ist ou Ist peut aussi signifier :
 ist, en langue allemande, le verbe être à la troisième personne du singulier ;
 Ist, une île croate.